Сою́з каре́льского наро́да (, фин.Karjalan Kansanliitto) — карельская региональная национальная общественная организация, занимающаяся сохранением и развитием карельской национальной культуры и карельского языка. Осуществляет свою деятельность на территории Республики Карелия и поддерживает контакты с культурными объединениями карелов, проживающих на территории России и за рубежом.

История 
В 1989 году 25 мая в Петрозаводске в период работы Научно—практической конференции «Карелы: этнос, язык, культура, экономика, проблемы и пути развития» было создано «Общество карельской культуры», переименованное затем в Союз карельского народа. В 1989 году организация была зарегистрирована.

Уставные цели 
 Сохранение и развитие карельского языка и традиционной культуры карелов, как титульного народа Республики Карелия;
 Воспитание уважения к традициям коренного населения республики и их языку;
 Изучение и распространение знаний о прошлом и настоящем карельского этноса;
 Реализация общественно значимых проектов и программ.

Практическая деятельность 
 Союз стал соучредителем карелоязычных газет «Oma Mua» (1990) и «Vienan Karjala» (2000), журнала «Carelia» (1990).
 Союз инициировал открытие кафедр карельского языка в Петрозаводском государственном университете и Карельском государственном педагогическом университете (1990);
 Союз организовал хор карельской песни «Oma pajo» при Республиканском Центре национальных культур (1990);
 Союз организовал работу отделений Союза карельского народа в местах компактного проживания карелов;
 Союз организовал работу кукольного театра «Čičiliusku» («Ящерка») на карельском языке при Республиканском Центре национальных культур (2007);
 Союз, совместно с Карельским просветительским обществом Финляндии, проводит Международные летние курсы карельского языка.

Руководители 
 Михаил Андреевич Гошкиев, 1989—1990
 Пётр Мефодьевич Зайков, 1990—1999
 Александр Лукич Волков, 1999—2001
 Михаил Андреевич Гошкиев, 2001—2002
 Пётр Мефодьевич Зайков, 2002—2009
 Наталья Анатольевна Синицкая, 2009—2011
 Елена Ивановна Мигунова, 2011—2014
 Наталья Петровна Воробей, 2014—2019
 Александр Васильевич Еремеев, с 2019 года

Проекты 
 проект «Pajon paja» («Фабрика песен»);
 выпуск дисков «Карельские праздники» (2011), «Карельская Скатерть», «История семьи» (2006), (при финансовой поддержке Государственного комитета Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями);
 С 2009 года выпуск карманного календаря на карельском языке;
 «Играем по карельски» (при финансовой поддержке Государственного комитета Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями);
 гастроли Народного кукольного театра «Ящерка» по районам Карелии;
 проект «ЛИКБЕЗ» по обучению жителей деревень чтению на карельском языке;
 программа «Играем по карельски» по обучению традиционным играм карелов; проект был успешно реализован в Пряжинском национальном муниципальном районе (с. Ведлозеро, п. Эссойла) и в школах г. Петрозаводска;
 мастер-классы для детей (знакомство с карельской кухней, музыкальными инструментами, танцами и играми);
 проект «Карельский костюм своими руками» (мастер-класс по пошиву национального карельского костюма) 2012г;
 Проект «Городки — бренд карелов» (обучающий семинар по игре в карельские городки кююккя) 2012 г;
 Проект «Весёлый карельский» (изготовление, тиражирование настольных игр на карельском языке для детей) 2012 г;
 Проект «Paginkanzu» («Собеседник») (разговорный клуб для бесед на карельском языке) 2012 г.

См. также 
 Всемирный конгресс финно-угорских народов
 Карельский конгресс
 Молодая Карелия

Примечания

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 3: Р — Я. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2011. — С. 129—384 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0127-8 (т. 3)

Ссылки 
 Сведения о национальных общественных объединениях Республики Карелия
 http://www.finnougoria.ru/news/13376/
 http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2012/10/1012_05.html
 http://petrozavodsk.rfn.ru/rnews.html?id=1475899
 http://www.vainamoinen.ru/?p=782
 http://karelinform.ru/?id=23342
 http://finugor.ru/node/25726
 http://www.isras.ru/publications_bank/1225892985.pdf
 http://finugor.ru/node/25726
 https://web.archive.org/web/20160304135806/http://open-karelia.ru/republik/1263-u-vedlozerskoy-organizacii-soyuz-karelskogo-naroda-prazdnik.html
 http://karelov.net/viewtopic.php?f=2&t=57
 http://pryazha.karelia.info/news/2011/soyuz_karelsk.html?page=8
 http://mariuver.wordpress.com/2009/05/19/sojuz-karel/
 https://web.archive.org/web/20160304185734/http://www.ethnoinfo.ru/nkoo/25-nko-respublika-karelija/604-karelskaja-regionalnaja-obxhestvennaja-organizacija-lsojuz-karelskogo-narodar
 http://gov.karelia.ru/gov/News/2012/10/1023_12.html
 http://gov.karelia.ru/gov/News/2012/10/1012_05.html
 http://pryazha.karelia.info/news/2012/gorodki___brendovaya_igra_karelov.html?page=8
 http://pryazha.karelia.info/news/2012/karelskie_devushki_blesnuli_naryadami.html?page=14
 Союз карельского народа подвёл итоги работы за 2012 год

Карельское национальное движение
Общественные организации Республики Карелия
Организации по этническим вопросам